Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, перемігши у фіналі пару Тетяна Перебийніс і Тетяна Пучек з рахунком 6–4, 7–6(5).

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Medibank International Women's Doubles
Жінки, парний розряд